LBV steht für:
 Lagos bat virus (Lagos-Fledermausvirus) aus der Familie der Rhabdoviridae
 Landesamt für Bauen und Verkehr in Brandenburg
 Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg in Fellbach
 Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf
 Landesbauernverband
 Landesbetrieb Verkehr in Hamburg
 Landesbund für Vogelschutz in Bayern
 Landwirtschaftlicher Buchführungsverband
 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
 Late Bottled Vintage, eine Qualitätskategorie für Portwein
 Laufbahnverordnung in Bayern
 Leuchtkräftiger Blauer Veränderlicher, eine Sternenkategorie in der Astronomie
 Flughafen Libreville Leon M'ba, der größte und wichtigste Flughafen nahe der Hauptstadt Libreville, Gabun nach dem IATA-Code
 Liechtensteinischer Bankenverband

lbv steht für:
 Lavatbura-Lamusong (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung